Nystiella formosissima är en snäckart som först beskrevs av John Gwyn Jeffreys 1884.  Nystiella formosissima ingår i släktet Nystiella och familjen vindeltrappsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vindeltrappsnäckor
formosissima